Кондао:
 Кондао — уезд во вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау, архипелаг.
 Кондао — аэропорт, расположенный на острове Коншон архипелага Кондао.
 Кондао — тюрьма на острове Коншон (Конлон), крупнейшем острове архипелага Кондао.